Аттал () — ім'я трьох правителів Пергаму: 

 Аттал I — басилевс Пергаму у 241-197 до н. е.
 Аттал II — басилевс Пергаму у 160—138 до н. е.
 Аттал III — басилевс Пергаму у 138-133 до н. е.

 Див. також 
Аттал